Kovači est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Kovači, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kovači, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kovači, un village situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
Kovači, un village situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kovači, un village situé dans la municipalité de Živinice, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Kovači, une localité située dans la municipalité de Kaštelir-Labinci, comitat d'Istrie ;
au Monténégro
Kovači, un village situé dans la municipalité de Kotor ;
Kovači, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
Kovači, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Kovači, un village situé dans la municipalité de Plužine ;
en Serbie
Kovači, une localité située sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
Kovači, un village situé dans la municipalité de Raška, district de Raška ;
Kovači, un village situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.